Бровари — місто обласного підпорядкування у Київській області, Україна; адміністративний центр Броварського району.
 Бровари — пасажирська та вантажна станція Південно-Західної залізниці. Розміщена у місті Бровари.

Див. також 
 Броварі